ZIS je kratica za:
 Zvezni izvršni svet SFRJ.
 Zakon o igrah na srečo
 Zdravstveni informacijski sistem
 ZiS (družina vozil)